AC3 nebo AC-3 může být:
 Dolby Digital (původně AC-3) – standard kódování audia pro ztrátovou kompresi zvuku
 algoritmus AC-3
 (35414) 1998 AC3 – planetka
 Comte AC-3 – bombardovací/transportní letadlo
 USS Langley (CV-1) – americká letadlová loď, přestavěná z přepravní lodě USS Jupiter (AC-3)